La Supercoupe de Belgique 2012 est un match de football qui oppose le vainqueur du championnat de division 1 belge 2011-2012, le RSC Anderlecht et le vainqueur de la coupe de Belgique 2011-2012, le KSC Lokeren. 

Le RSC Anderlecht remporte le match 3 buts à 2. C'est la dixième Supercoupe de Belgique pour le club bruxellois, en 17 participations.

Feuille de match 

2012
Compétition de football à Anderlecht
Face-à-face du Royal Sporting Club Anderlecht
KSC Lokeren
Football en Belgique en 2012
Football en juillet 2012